mozijegy, filmszínház belépő
 Mozijegy, Vásáry André-album